Der SC Cambuur Leeuwarden, kurz SC Cambuur, ist ein niederländischer Fußballverein aus der friesischen Stadt Leeuwarden. Er wurde 1964 gegründet und bezieht sich namentlich auf eine Ortslage im Stadtgebiet. In der Saison 2020/21 erreichte der Verein in der zweithöchsten Liga den ersten Platz, der Eerste Divisie, und stieg somit in die Eredivisie auf.

Ligastatistik

Spieler 
  Fred Grim (1987–1994), langjähriger Torhüter von Ajax Amsterdam
  Nico-Jan Hoogma (1989–1992), spielte u. a. bei Twente Enschede und Hamburger SV
  Michael Mols (1991–1993)
  Bert Konterman (1993–1995)
  Jaap Stam (1993–1995)
  Leonard van Utrecht (1994–1995, 1997–2001)
   Gregg Berhalter (1998–1999)
  Manuel Bölstler (2002–2005)

Cambuurs Trainer

Weblinks 

 Website des SC Cambuur Leeuwarden In: cambuur.nl (niederländisch)

Leeuwarden,Cambuur,SC
Sport (Leeuwarden)
Gegründet 1964
Organisation (Leeuwarden)